«Повелители глубин» () — научно-фантастический фильм ужасов о подводной колонии, атакованной чужеродными жизненными формами. Главные роли исполнили Брэдфорд Диллман и Присцилла Барнс.

Сюжет 
Фильм рассказывает о событиях будущего, когда в 2020 году на поверхности Земли становится невозможно жить. Человечеству приходится осваивать новые жизненные пространства и приходит очередь мирового океана. Американцы первыми смогли создать там подводные лаборатории, которые могли бы сами себя обеспечивать, потому люди начинают переезжать в эти новые подводные «жилища» и привыкать к жизни в новых условиях. Однако жителям всё ещё плохо изученного мира это весьма не понравилось…

В ролях 
 Брэдфорд Диллман — Доблер
 Присцилла Барнс — Клэр
 Дэрил Хейни — О’Нил
 Мелоди Райн — Барбара
 Ричард Янг — Чедвик
 Стивен Дэвис — Фернандес
 Джон Лафайетт — командир шатлла
 Майкл Адамс — навигатор шатлла
 Karen Winograd — солдат
 Грегори Собек — Энджел

Дополнительная информация 
Этот фильм стал одним из множества картин подводной тематики, вышедших около 1989 года, среди которых были такие как «Левиафан», «Бесконечное погружение», «Глубинная звезда номер 6» и «Бездна».

Слоган фильма: «The ultimate underwater adventure!» (бесконечное подводное приключение).

См. также 
 «Левиафан»
 «Бесконечное погружение»
 «Глубинная звезда номер 6»
 «Бездна»

Ссылки 
  
  
 Карточка фильма на Film.com 

Фильмы ужасов 1989 года
Фильмы ужасов США
Фантастические фильмы 1989 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года